Rio Bărbat, rio romeno;
Luis Barbat, ex-futebolista uruguaio.

Ver também

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes